Бор-лез-Орг:

 Бор-лез-Орг — муниципалитет во французском департаменте Коррез, в регионе Лимузен.
 Бор-лез-Орг — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.